A 25 132-es számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint egy kilométeres, öt számjegyű mellékút  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 

A 2517-es útból ágazik ki, annak a 4+300-as kilométerszelvénye közelében, Sajólászlófalva északi szélén. Délkelet felé halad a zsákfalunak számító település központjáig, előbb Vörösmarty utca, majd Petőfi Sándor utca néven.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 908 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25132